Анна Чакветадзе була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 2-му колі її здолала Дінара Сафіна.

Олена Дементьєва виграла титул, перемігши у фіналі Серену Вільямс з рахунком 5–7, 6–1, 6–1.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло. 

  Світлана Кузнецова (півфінал)
  Марія Шарапова (2-ге коло)
  Анна Чакветадзе (2-ге коло)
  Серена Вільямс (фінал)
  Маріон Бартолі (2-ге коло)
  Амелі Моресмо (1-ше коло)
  Патті Шнідер (2-ге коло)
  Ніколь Вайдішова (чвертьфінал)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Draw and Qualifying Draw

2007
Кубок Кремля